Tinis, poble traci emparentat amb els bitinis.
 Tinis, és el nom d'una ciutat d'Algèria, que sota els francesos fou Tenes, i antigament Cartenna. Vegeu Tinis (Algèria)
 Tinis fou una ciutat a la rodalia d'Abidos, vegeu Tinis (Egipte)